Spiteri ist der Familienname folgender Personen:

 Carm Lino Spiteri (1932–2008), maltesischer Politiker
 Dalila Spiteri (* 1997), italienische Tennisspielerin

 Lino Spiteri (1938–2014), maltesischer Politiker
 Mary Spiteri (* 1947), maltesische Sängerin
 Mike Spiteri (* 1955), maltesischer Sänger
 Myriam Spiteri Debono (* 1952), maltesische Politikerin (MLP) 
 Sharleen Spiteri (* 1967), britische Sängerin und Komponistin
 Stephen C. Spiteri (* 1963), maltesischer Historiker, Autor und Publizist